Jornal Nacional steht für:

 Jornal Nacional (TPA), angolanische nationale Nachrichtensendung
 Jornal Nacional (Rede Globo), brasilianische nationale Nachrichtensendung
 Jornal Nacional (TVI), portugiesische nationale Nachrichtensendung
 Jornal Nacional-Semanário, osttimoresische Wochenzeitung der Grupo de Média Nacional 
 Jornal Nacional-Diário, osttimoresische Tageszeitung der Grupo de Média Nacional